Hiromi Kojima ist der Name folgender Personen:

* Hiromi Kojima (Fußballspieler, 1977) (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Hiromi Kojima (Fußballspieler, 1989) (* 1989), japanischer Fußballspieler